The Satanist — десятий альбом польського метал-гурту Behemoth, виданий в 2014 році.

Список композицій 
Музика Nergal. Аранжування Behemoth.

Учасники запису 
Behemoth
 Адам «Nergal» Дарський — вокал, гітара
 Томаш «Orion» Врублевський — бас-гітара
 Збігнев «Inferno» Проміньский — ударні

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Behemoth